KDE steht als Abkürzung für:

 KDE, Kool Desktop Environment, Community zur Entwicklung freier Software
 Kernel Density Estimation, Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariable, siehe Kerndichteschätzer
 Kuratorium Deutsche Einheit e. V., siehe Point-Alpha-Preis

Siehe auch:

Abkürzung